Cieki w Polsce
 Rakownica – struga, dopływ Granicznej
 Rakownica – potok, dopływ Kamiennej

Przypisy